Beule steht für:
 Beule, Vorwölbung
 Beule (Oberreute), Ortsteil der Gemeinde Oberreute, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Beule (Wuppertal), Ort des Wuppertaler Stadtteils Nächstebreck, Nordrhein-Westfalen
 Beule (Comic-Strip), Comic-Strip von David Gilbert

Beule ist der Familienname folgender Personen:
 August Beule (1867–1923), deutscher Poet 
 Davy De Beule (* 1981), belgischer Fußballspieler
 Matthias Beule (1877–1921), deutscher Bildhauer

Beulé ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Beulé (1826–1874), französischer Politiker und Archäologe

Siehe auch:

 Beuel
 Beulen
 Beul